Niemcy:
 Ruhra (niem. Ruhr) – rzeka, dopływ Renu

Zobacz też:
 Ennepe-Ruhr
 Ruer
 Rur